Eislöcher ist der Name folgender Orte:
 Eppaner Eislöcher, Geologisches Phänomen am Gandberg zwischen Eppan und Kaltern in Südtirol 
 Eislöcher im Veldensteiner Forst, Doline mit Karsthöhle im Landkreis Bayreuth in Bayern
 Zastler Eislöcher, Geologisches Phänomen am Feldberg im Südschwarzwald.